Bathurst è un toponimo ricorrente nei Paesi del Commonwealth britannico; esso riprende il nome di Henry Bathurst, 3º conte di Bathurst, ministro britannico per le Colonie, cui numerosi luoghi dell'Impero furono intitolati.

Geografia

Australia 
 Bathurst, città del Nuovo Galles del Sud
 Lago Bathurst, nel Nuovo Galles del Sud
 Bathurst Harbour in Tasmania
 Isola Bathurst, isola del Territorio del Nord

Canada 
 Bathurst, città del Nuovo Brunswick
 Isola Bathurst
 Bathurst Inlet, uno specchio d'acqua in Nunavut
 Bathurst Inlet (Nunavut), cittadina di Nunavut
 Bathurst Manor, un quartiere di Toronto
 Bathurst (TTC), una stazione della metropolitana di Toronto

Gambia 
 Bathurst, precedente nome della capitale Banjul

Sudafrica 
 Bathurst, città della Provincia del Capo Occidentale

Persone
 Alan Bathurst (nato nel 1968), poeta
 Benjamin Bathurst, diplomatico inglese misteriosamente scomparso
 Charles Bathurst (1754-1831), politico inglese